Vrancken ist der Familienname folgender Personen:

 Jo Vrancken (* 1948), niederländischer Radrennfahrer
 Herman Vrancken (* 1944), belgischer Radrennfahrer
 Wouter Vrancken (* 1979), belgischer Fußballspieler